Левая оппозиция КПГ или Левая оппозиция КПГ (большевики-ленинцы), ЛО КПГ ( или Linke Opposition der KPD (Bolschewiki-Leninisten)) — немецкая секция Международной левой оппозиции, действовавшая с конца 1920-х годов до октября—ноября 1933.

История 
Организация сформировалась в марте 1930 года путём объединения меньшинства Ленинбунда под руководством Антона Грилевича с остатками группы Веддингской оппозиции Курта Ландау. ЛО КПГ боролась за реформу коммунистической партии, — прежде всего за то, чтобы КПГ активнее сближалась со всеми другими организациями рабочего движения (главным образом с Социал-демократической партией Германии), за совместную организацию борьбы против фашизма, за политику единого фронта. Вместе с тем ЛО КПГ отделяла себя от Ленинбунда Хуго Урбанса, который, по их мнению, слишком рано разочаровался в КПГ и стремился к созданию новой коммунистической партии.

Левая оппозиция КПГ сначала выпускала газету «Der Kommunist». Позже, после откола группы Курта Ландау, начала издавать еженедельную газету «Permanente Revolution», чей первый номер вышел в июле 1931 года. Тираж газеты составлял около 5 000 экземпляров. Уже в изгнании газету «Permanente Revolution» сменил журнал «Наше слово» (), который до 1941 года вышел в свет в 104 номерах. В первые годы гитлеровского режима троцкистские группы Германии смогли подпольно выпустить и распространить от 1 500 до 2 000 экземпляров публикаций журнала, сначала в виде двухнедельника, позже — даже в виде еженедельного журнала. Перед 1933 годом выпущенные ЛО КПГ труды Льва Троцкого достигли сравнительно высокого числа продаж, так в течение 1931—1932 годов было продано порядка 67 000 брошюр, среди которых «Против национал-коммунизма» (), «Как будет побежден национал-социализм?» () и «Должен ли фашизм действительно победить?» ().

Центры Левой оппозиции находились в Брухзале, Ораниенбурге и Динслакене, где практически целые группы КПГ присоединились к троцкистской позиции. В этих местах, на локальном уровне, удавалось провести политику единого фронта, например с местными структурами СДПГ и Всеобщего объединения немецких профсоюзов (ВОНП).

Известными членами Левой оппозиции были , Георг Юнгклас, Оскар Хиппе, Антон Грилевич, Вальтер Хельд, Хельмут Шнеевайс, депутат прусского ландтага Оскар Зайпольд, бывший депутат Рейхстага Мария Бакенекер, Отто Килиан, Карл Янке и Роман Вейль. В целом, немецкая Левая оппозиция должна была насчитывать в 1932—1933 годах от 600 до 1 000 членов приблизительно в 50 регионах. В 1933 году в рамках политической переориентации ЛО КПГ приняла название «Международные коммунисты Германии».

Литература 
 Wolfgang Alles: Zur Politik und Geschichte der deutschen Trotzkisten ab 1930. 2. Auflage, Köln 1994.
 Peter Berens: Trotzkisten gegen Hitler, Köln 2007.
 Marcel Bois: Die «(Vereinigte) Linke Opposition» 1930—1933. Ein Beitrag zur Geschichte des Trotzkismus am Ende der Weimarer Republik, Magisterarbeit, Hamburg 2003.
 Marcel Bois: Im Kampf gegen Stalinismus und Faschismus. Die linke Opposition der KPD in der Weimarer Republik (1924—1933), in: Kora Baumbach u.a. (Hg.): Strömungen. Politische Bilder, Texte und Bewegungen. Neuntes DoktarandInnenseminar der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin 2007, S. 86-109.
 Hans Schafranek: Das kurze Leben des Kurt Landau. Ein österreichischer Kommunist als Opfer der stalinistischen Geheimpolizei, Wien 1988, S.167 — 346.
 Annegret Schüle: Trotzkismus in Deutschland bis 1933. «Für die Arbeitereinheitsfront zur Abwehr des Faschismus». Köln 1989.

Ссылки 
 Х. Шафранек. Курт Ландау (1980)
 Zu den Anfängen des «Trotzkismus» in Deutschland (1930—1945)

Политические партии Веймарской республики
Троцкистские организации Германии
Коммунистические партии Германии